Ayew ist der Familienname folgender Personen:

 Abedi Ayew (* 1964), ghanaischer Fußballspieler, siehe Abédi Pelé
 André Ayew (* 1989), französisch-ghanaischer Fußballspieler
 Christian Ayew (* 1986), ghanaischer Fußballspieler
 Jordan Ayew (* 1991), ghanaischer Fußballspieler
 Kwame Ayew (* 1973), ghanaischer Fußballspieler
 Rahim Ayew (* 1988), ghanaischer Fußballspieler